Blåtårn har flere betydninger:

 Blåtårn (Københavns Slot) – var tårnet på Københavns Slot. Det formodes at være fra 1400-tallet og blev revet ned sammen med resten af slottet i 1731-1732.
 Herefter betegnede Blåtårn en arrestbygning for enden af Frederiksholms Kanal, nedrevet 1848.
 Blåtårn (Sønderborg Slot) var et tårn bygget omkring 1350 som en udvidelse af fæstningen Sønderborg Slot. Tårnet blev revet ned igen i 1755.